Bonilla de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bonilla de la Sierra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Bonilla de la Sierra (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar